Minkler ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Minkler (eigentlich: Robert Minkler, 1937–2015), US-amerikanischer Tontechniker
 Lee Minkler, US-amerikanischer Tontechniker
 Michael Minkler (* 1952), US-amerikanischer Tontechniker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minkler (Kalifornien)
 Minkler (Washington)